Visserstraat (Groningen)
Visserstraat (Steenbergen)